Личков — русская фамилия. Известные носители:

 Личков, Борис Леонидович (1888—1966) — советский геолог.
 Личков, Леонид Семёнович (1855—1943) — российский статистик и публицист.